Podobas ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Podobas (* 1952), polnischer Leichtathlet
 Wiesław Podobas (* 1936), polnischer Radsportler